768 може да се отнася за:

 768 година от новата ера
 768 година преди новата ера
 768, число
 768 Струвеана, астероид
 NGC 768, галактика